Die Abkürzung SKS steht für:

 Sauberkeitsschicht, eine dünne Magerbetonschicht unter einem bewehrten Fundament
 SKS metaplast (Scheffer-Klute, Sundern), ein deutscher Hersteller von Fahrrad-Luftpumpen und -Schutzblechen
 Schichtlade-Kammer-System, ein gemischverdichtendes Verfahren bei Verbrennungsmotoren, siehe Schichtladung
 Schweizerische Konferenz für Verkehrssicherheit
 Simonow SKS-45, ein sowjetisches Selbstladegewehr
 SKS Microfinance, größter Mikrokredit-Finanzierer in Indien
Sozialkredit-System, soziales Scoring-System in China
 Spinalkanalstenose, siehe Spinale Stenose
 Sportküstenschifferschein
 Ständige Konferenz Schauspielausbildung, eine Arbeitsgemeinschaft der deutschsprachigen, staatlichen oder städtischen Ausbildungsinstitute für Berufsschauspieler
 Stichkanal Salzgitter, eine Bundeswasserstraße, die den Mittellandkanal mit den Hafenanlagen der Stadt Salzgitter verbindet
 Stiftung für Konsumentenschutz, eine unabhängige und kritische Konsumentenorganisation der Schweiz
 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, siehe Finnische Literaturgesellschaft
 Synchronizing Key Server, ein Schlüsselserver-Softwarepaket für OpenPGP

Abkürzung